DFEF ist Abkürzung für:
 Frie Evangeliske Forsamlinger, Pfingstgemeinde
 Flughafen Fada N’Gourma, Burkina Faso, IATA-Code

Abkürzung